— 32-й император Японии, правивший с 9 сентября 587 по 12 декабря 592 года. Личные имена — Хацусэбэ-но-мико, Хацусэбэ-но-вака-садзаки (сасаки).

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Азии VI века
Монархи, убитые в VI веке